Argonautas - na mitologia grega, os tripulantes da nau Argo, que buscava o Velo de Ouro
Ou ainda:
Argonauta (zoologia) - gênero de cefalópodes
Colecção Argonauta - coleção de livros de bolso de ficção científica

Desambiguação